Сезон 2004/05 стал для «Баварии» 40-м в чемпионате Германии и 105-м со дня основания клуба. После прошлого сезона без трофеев главный тренер Оттмар Хитцфельд ушел с поста. Его место занял Феликс Магат. В его первый сезон клуб взял все внутренние трофеи, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/4 финала от «Челси».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:25.750.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:0

Зима 

Прибыль:1.000.000

Общие убытки:25.750.000

Общая прибыль:1.000.000

Разница:24.750.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 Оба финалиста кубка Германии «Бавария» и «Шальке 04» пробились в Лигу чемпионов, а в кубок УЕФА квалифицировался занявший 6-е место «Байер 04».
2 «Майнц 05» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки